Das Ringen im Griechisch-römischen Stil im Schwergewicht der Männer bei den Olympischen Sommerspielen 2016 wurde am 16. August 2016 in der Arena Carioca 2 ausgetragen. Pro Nation durfte maximal ein Athlet antreten. Das zulässige Körpergewicht eines Athleten betrug bis zu 98 kg.

Zeitplan 
Alle Zeiten sind Ortszeiten (UTC−3)

Ergebnisse

Finalrunde

Hoffnungsrunde

Endstand

Weblinks 

 Ergebnis

Griechisch-römisch Schwergewicht